Ваза — посудина витонченої форми, з мальовничими або ліпними прикрасами
 Ваза Франсуа — давньогрецький чорнофігурний кратер
 Ваза — шведська назва фінського міста Вааса
 Ваза — королівська династія шведського походження
 «Ваза» — шведський галеон, що затонув під час спуску на воду в 1628 році
 Ваза — річка в Росії, в Івановській області, притока Таєху
 Ваза — національний парк у Камеруні

Див. також 
 Орден Вази
 Васа
 Уаза
 Нічна ваза